Novorossijsk: città della Russia
 Novorossijsk: nave da battaglia della marina sovietica ex Giulio Cesare della Regia Marina
 Novorossijsk: portaerei sovietica della Classe Kiev
 2520 Novorossijsk: asteroide